Список наград американской поп-исполнительницы Джанет Джексон () включает в себя премии и номинации, полученные певицей с момента начала её музыкальной карьеры в 1978 году. За это время она получила более 300 наград, а в 1990 году её звезда была установлена на Голливудской «Аллее славы».

Премия «Грэмми» (США)

Премия «Оскар» (США) 
Песня «Again» Джанет Джексон была номинирована на «Оскар», но проиграла хиту «Streets of Philadelphia» Брюса Спрингстина.

A Place Called Home Award (США)

AIDS Project Los Angeles (США)

American Cinema Awards (США)

American Music Awards (США) 
Джанет Джексон имеет 14 наград American Music Awards. Кроме того, она удерживает рекорд по наибольшему числу номинаций за один альбом (9 за диск «Control» в 1987 году и ещё 3 номинации в 1988).

Billboard Music Awards (США) 

Джанет Джексон удерживает рекорд по наибольшему числу наград Billboard Awards для солистов, женщин и мужчин (34).

Emmy Awards

Золотой глобус (США)

MTV Video Music Awards

MTV Movie Awards

VH-1 Video Music Awards

Примечания 

Джанет Джексон
Джексон, Джанет